Buchhandlungspreis steht für:

 Deutscher Buchhandlungspreis
 Österreichischer Buchhandlungspreis